Kingman bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kingman (Arizona)
 Kingman (Illinois), im Shelby County
 Kingman (Indiana)
 Kingman (Kansas)
 Kingman (Maine)
 Kingman County, Verwaltungseinheit in Arizona

Personen:
 Kingman Brewster (1919–1988), Präsident der Yale University und Diplomat
 Brian Kingman (* 1954), US-amerikanischer Baseballspieler der MLB
 Dan Christie Kingman (1852–1916), US-amerikanischer Brigadegeneral
 Dave Kingman (* 1948), US-amerikanischer Baseballspieler der MLB
 Dong Kingman (1911–2000), US-amerikanischer Künstler chinesischer Abstammung
 Eduardo Kingman (1913–1997), ecuadorianischer Künstler
 John Kingman (* 1939), britischer Mathematiker

Sonstiges:
 das Kingmanriff im Nordpazifik

Siehe auch
 Kingman Township
 Flughafen Kingman
 Kingsman